Hrvatski blok (1921.), naziv za skup hrvatskih političkih stranaka predvođenih Stjepanom Radićem, osnovan 1921. godine.
Hrvatski blok (1927.), naziv za koaliciju republikanskih hrvatskih političkih stranaka osnovanu 1927. godine (HFSS, HSP).
Hrvatski blok (1990.), naziv za savez sklopljen početkom 1990. između HDZ-a, HSS-a i HSP-a na višestranačkim izborima.
Hrvatski blok (2002.), naziv političke stranke osnivača Ivića Pašalića, osnovane 2002. godine.